NGC 6045A
NGC 6045B